Il doppio del torneo di tennis Toronto Indoor 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Peter Fleming e Anders Järryd che hanno battuto in finale Glenn Layendecker e Glenn Michibata 7–6, 6–2.

Teste di serie 

 Peter Fleming /  Anders Järryd (campioni)
 Kevin Curren /  Wojciech Fibak (quarti di finale)

 Mike De Palmer /  Sam Giammalva Jr. (semifinali)
 Brad Drewett /  Mike Leach (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Toronto Indoor 1985